Чемпионат Туркмении по футболу 2012 — 20-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд. Первое место занял «Балкан». Серебряные медали завоевал «Мерв», бронзовые — МТТУ.

Список участников 

4 команды представляли Ашхабад — «Алтын Асыр», «Ашхабад», МТТУ и «Талып спорты». «Балкан» из Балканабада и «Шагадам» из Туркменбашы представляли Балканский велаят. По одной команде — «Ахал», «Лебап» и «Мерв» — выставили Ахалский, Лебапский и Марыйский велаяты.

По итогам сезона-2011 чемпионат покинули:
 «Гара алтын» — 9-е место (24 очка).
 «Дашогуз» — 10-е место (14 очков).

Из первой лиги квалифицировался:
 «Талып спорты».

Турнирная таблица

Тренеры и капитаны команд

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига Туркменистана
 Чемпионат Туркменистана  на сайте ФИФА

2012
Туркмения
Спорт в Туркменистане в 2012 году